Ящу́к — украинская фамилия. Известные носители:

 Ящук, Владимир Иванович (род. 1951) — украинский краевед, поэт, редактор и журналист, педагог.
 Ящук, Данила Сергеевич (род. 1995) — российский футболист.
 Ящук, Иван Фомич (1899—?) — украинский советский государственный деятель.
 Ящук, Олег Ростиславович (род. 1977) — украинский футболист.
 Ящук, Ростислав Давыдович (1914—1985) — Герой Советского Союза.
 Ящук, Т. А. — поэт Серебряного века.